Die Meisterschaft der Saison 1983/83 der Perwaja Liga, der zweithöchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse, wurde unter sechzehn Mannschaften ausgetragen.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten vier Mal in der Vorrunde gegeneinander an. 

Die vier bestplatzierten Teams spielten in der Aufstiegsrunde jeweils dreimal gegeneinander und jeweils einmal gegen die vier schlechtesten Teams der Eliteklasse. Die beste Mannschaft der Perwaja Liga stieg in die höchste Spielklasse auf, die Letztplatzierte der Wysschaja Liga stieg in die Perwaja ab. 

In der Abstiegsrunde spielten die Vereine auf Plätzen elf bis sechzehn untereinander um den Verbleib in der Liga, wobei alle Punkte aus der Vorrunde mitgezählt wurden. Die drei Letztplatzierten stiegen in die Wtoraja Liga ab.

Vorrunde

Aufstiegsrunde 
Die vier punktbesten Mannschaften absolvierten jeweils 12 weitere Partien untereinander sowie vier Partien gegen die vier schlechtesten Mannschaften der Wysschaja Liga.

Platzierungsrunde

Abstiegsrunde

Aufstiegsrunde der Wtoraja Liga

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 1982/1983 37-й Чемпионат СССР 

1982
Eishockeysaison 1982/83